In het seizoen 2016/17 komt AZ uit in de Eredivisie. Het eindigde als vijfde, waardoor het mee mocht doen aan de play-offs om Europees voetbal. Ook deed AZ dit seizoen mee in de toernooien om de KNVB beker, waar het in de finale werd verslagen door SBV Vitesse en de Europa League. Door de behaalde vierde plek in het afgelopen seizoen stroomt AZ in de derde voorronde van de derde voorronde van dit laatste toernooi in. Daar werd kwalificatie voor de poulefase afgedwongen. AZ werd uiteindelijk in de 1/32e finale over twee wedstrijden verslagen door Olympique Lyon.

Selectie

Eerste elftal

Technische staf

Mutaties 
Zomer:
Middenvelders Thom Haye en Celso Ortiz vertrokken in de zomer respectievelijk naar Willem II en CF Monterrey. Het contract van Achille Vaarnold werd niet verlengd en Stijn Spierings vertrok wegens een gebrek aan speeltijd naar promovendus Sparta Rotterdam. Vincent Janssen maakte voor twintig miljoen euro de overstap naar Tottenham Hotspur.

Verdediger Rens van Eijden, aanvallende middenvelder Mats Seuntjens en spits Wout Weghorst werden weggeplukt bij respectievelijk N.E.C., NAC Breda en Heracles Almelo. Verder kwamen Eli Babalj en Guus Hupperts terug na verhuur.

Aangetrokken

Doorgestroomd uit de jeugdopleiding

Verhuurd

Vertrokken

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Play-offs

Wedstrijden

KNVB beker

Wedstrijden

UEFA Europa League

Wedstrijden

Eindstand Groep D

Statistieken

Clubtopscorers 2016/17

Zie ook 
 Eredivisie 2016/17

2016/17
Nederlandse voetbalclub 2016/17